

Geografia
 Regno Unito
 Kingsley – parrocchia civile del Cheshire
 Kingsley – parrocchia civile del Hampshire
 Kingsley – parrocchia civile dello Staffordshire
 Stati Uniti d'America
 Kingsley – città della Contea di Plymouth, Iowa
 Kingsley – città della Contea di Jefferson, Kentucky
 Kingsley – villaggio della Contea di Grand Traverse, Michigan
 Kingsley – township della Contea di Forest, Pennsylvania
 Sudafrica
 Kingsley – città della Municipalità locale di Emadlangeni

Onomastica
 Kingsley – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Ben Kingsley – attore britannico
 Charles Kingsley – scrittore, docente e sacerdote inglese
 Felicia Kingsley, pseudonimo di Serena Artioli – scrittrice italiana
 Gershon Kingsley – compositore tedesco naturalizzato statunitense
 Katherine Kingsley – attrice e cantante britannica
 Mary Kingsley – scrittrice ed etnologa britannica
 Moses Kingsley – cestista nigeriano
 Sidney Kingsley – drammaturgo statunitense
 Stephen Kingsley – calciatore scozzese

Altro 
 Julius Kingsley – personaggio della serie di film anime Code Geass: Akito the Exiled
 Kingsley's Adventure - videogioco del 1999
 Kingsley – cratere sulla superficie di Venere